Without You I'm Nothing este cel de-al zecelea single al trupei de rock alternativ Placebo, lansat pe 16 august 1999, și cel de-al patrulea single de pe albumul cu același nume. Lucru demn de menționat, David Bowie cântă împreună cu Brian Molko pe această piesă (pe album cântecul neavându-l drept vocal decât pe Molko).

Ca un fapt interesant, în timpul turneului Without You I'm Nothing, Molko introducea această piesă cântând a capella primele două versuri ale poemului lui Jean-Pierre Claris, „Plaisir d'amour”: „Plaisir d'amour ne dure qu'un instant / Chagrin d'amour dure toute la vie...” (traducere aproximativă: „Plăcerea iubirii nu durează decât o clipă / Amărăciunea iubirii durează toată viața...”)

Lista melodiilor

CD
 „Without You I'm Nothing”
 „Without You I'm Nothing” (UNKLE mix)
 „Without You I'm Nothing” (Flexirol mix)
 „Without You I'm Nothing” (BIR mix)

Despre versuri
Deși mulți oameni consideră „Without You I'm Nothing” drept un cântec de dragoste, în realitate el este, ca multe alte cântece de pe album, un cântec despre moartea unei relații, sentimentele de vinovăție, dezgust și nostalgie împletindu-se și decurgând unul din celălalt pe parcursul melodiei.

Referitor la acest fapt, Molko spunea: „Întotdeauna am crezut că e o mare ironie: mi-am imaginat că multe cupluri regăsesc iubire în acest cântec și în 'My Sweet Prince', și de fapt acestea sunt două cântece ce vorbesc despre relații ce se destramă: găsesc că asta e foarte ironic. Cântece foarte 'depresive', dar pe care oamenii și le cântă ca o dovadă de iubire.”

Despre videoclip
Nu sunt prea multe de spus despre videoclip, atâta timp cât această piesă nu a beneficiat niciodată de un videoclip adevărat, pentru promovarea sa folosindu-se imagini dintr-un concert live, în care Placebo și David Bowie apar împreună interpretând piesa.

Poziții în topuri
 79 (Franța)

Note 

Cântece Placebo
Discuri single din 1999